Данило Галицький — Дани́ло Рома́нович, або король Данило (1201—1264) — давньоруський князь, володар Галицької держави.
 Данило Галицький (срібна монета) — пам'ятна монета номіналом 10 гривень Національного банку України.
 Данило Галицький (опера) — опера українського композитора Мирослава Волинського, лібрето Романа Горака та Анни Волинської.